Карлос Руїс () — іспаномовні ім'я та прізвище.

Відомі носії:

 Карлос Руїс (1971) — аргентинський футболіст і тренер
 Карлос Руїс (1979) — гватемальський футболіст
 Карлос Руїс Ерреро (1948) — іспанський футболіст
 Карлос Руїс Сафон (1964) — іспанський письменник

Див. також 
 Руїс